Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2019, що проходив з 5 по 14 березня 2019 року в Астані (Казахстан).

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на більш високих дошках:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очка
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очка
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очка
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч з швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При ничійному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Відкриття чемпіонату: 4 березня
 Ігрові дні: 5-9, 11-14 березня
 Вихідний день: 10 березня
 Закриття чемпіонату: 14 березня
 Початок партій 1-8 тур о 11-00, 9 тур о 8-00 (час Київський)

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні результати шахістів збірної України 
 Дошка — № дошки (1-4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 США (2½) — суперник (США) та кількість набраних очок;
 2247 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце на своїй шахівниці

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Тань Чжун'ї ()  — 77,8% 
  Марія Музичук ()  — 68,8% 
 Бела Хотенашвілі ()  — 61,1% 
 Друга шахівниця:
 Олександра Костенюк ()  — 71,4% 
 Мері Арабідзе ()  — 57,1% 
 Ліліт Мкртчян ()  — 56,3% 
 Третя шахівниця:

  Хуан Цянь ()  — 64,3% 
 Лейла Джавахішвілі ()  — 57,1% 
 Валентина Гуніна () — 57,1% 
 Четверта шахівниця:
 Олександра Горячкіна ()  — 88,9% 
 Лей Тінцзє ()  — 87,5% 
 Інна Гапоненко ()  — 62,5% 
 Резервна шахівниця:
 Саломе Мелія ()   — 90,0% 
 Ольга Гиря () — 83,3% 
 Дін Ісінь ()  — 71,4%

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Лей Тінцзє () — 2717 
 Олександра Горячкіна () — 2672 
 Тань Чжун'ї () — 2644

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Чемпіонат на chess-results.com  

Шахові турніри 2019
Командний чемпіонат світу із шахів
Спортивні змагання у Казахстані
Березень 2019
2019 у Казахстані